Comissão Parlamentar de Inquérito, uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo
 Câmera Policial Individual, dispositivo utilizado para realizar gravações em ações políciais
 Código da Propriedade Industrial, base jurídica em Portugal para os trâmites de registo de marcas, pedidos de patentes, entre outros
 Comitê Paralímpico Internacional, organização não governamental internacional sem fins lucrativos para os desportos de elites destinados a atletas com deficiências
 Corn Products International, empresa que atua no ramo de processamento e refino de alimentos, aditivos e açúcares a base de milho
 Corte Penal Internacional, tribunal internacional permanente também referido como Tribunal Penal Internacional (TPI)
 Partido Comunista da Índia, partido político indiano
 Índice de Percepção de Corrupção, índice elaborado pela Transparência Internacional referido em inglês pela sigla CPI, Corruption Perceptions Index

Desambiguação